Беријен има више значења:
 Округ Беријен (Џорџија)
 Округ Беријен (Мичиген)